Tarhuna steht für:
 Tarhuna (Stadt), Stadt in Libyen
 Munizip Tarhuna wa-Msallata, ehemaliges Munizip in Libyen